Sterckx ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Sterckx (* 1946), belgischer Politiker, MdEP
 Engelbert Sterckx (1792–1867), belgischer Theologe, Kardinal der römisch-katholischen Kirche und Erzbischof von Mecheln
 Ernest Sterckx (1922–1975), belgischer Radrennfahrer
 Leo Sterckx (1936–2023), belgischer Bahnradsportler
 Nina Sterckx (* 2002), belgische Gewichtheberin
 Roel Sterckx (* 1969), flämisch-britischer Sinologe